Kurzel kan åsyfta:

 Korčula (stad) – en ort i Kroatien vars historiska tyska namn är Kurzel
 Korčula – en ö i Kroatien vars historiska tyska namn är Kurzel